ISO 3166-2: MT je specifikacija standarda ISO 3166-2, dio ISO 3166 Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), koji definira kodove za imena glavnih podjedinica Malte (čiji je broj ISO 3166-1 alfa-2 MT).

Trenutno kodovi obuhvaćaju 68 podjedinica. Počinju s inicijalima MT, zatim slijede dvije znamenke.

ISO
Malta